Eugeniusz Iwanicki (ur. 1933) – polski pisarz
 Franciszek Iwanicki (1815-1916) – polski duchowny, powstaniec listopadowy i styczniowy
 Józef Iwanicki (1744-1830) – profesor w szkołach przemyskich, popularyzator wiedzy, encyklopedysta
 Józef Iwanicki (1902-1995) – duchowny rzymskokatolicki, profesor filozofii i logiki
 Kazimierz Iwanicki (1865-1952) – lekarz wojskowy, pułkownik WP
 Leszek Iwanicki (ur. 1959) – polski piłkarz
 Maciej Iwanicki – podstarości czernihowski, cześnik czernihowski
 Paweł Iwanicki (ur. 1970) – polski aktor filmowy i dubbingowy
 Stanisław Iwanicki (ur. 1951) – polski prawnik i polityk